Perlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Sissi Perlinger (* 1963), deutsche Schauspielerin und Entertainerin
 Werner Perlinger (* 1942), deutscher Autor und Heimatgeschichtsforscher